Szabad Ferenc (1814–1899 után) nagyprépost
 Szabad Ferenc (1882–1951) festő